Penya Blanca, muntanya del terme municipal de Begues, al Baix Llobregat
 La Penya Blanca, contrafort de la Serra de Carrànima, al terme municipal d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà
 Penya Blanca, muntanya del terme municipal de Vallirana, al Baix Llobregat
 Penya Blanca (Osca): muntanya de la província d'Osca (Aragó).